La liste des présidents de la Chine peut faire référence :
 l'ensemble des présidents de la Chine depuis la proclamation de la première république de Chine :
 à la liste des présidents de la république populaire de Chine,
 à la liste des présidents de la république de Chine, dont la capitale actuelle de facto est Taipei à Taïwan.

Politique en Chine
Politique à Taïwan